George Rogers peut désigner :
 George Lyttleton-Rogers (1906-1963), joueur de tennis irlandais ;
 George Rogers (1906-1983), membre du parlement britannique ;
 George Rogers (né en 1958), joueur américain de football américain ;